Dorfkirche Herzfelde steht für:

 Dorfkirche Herzfelde (Rüdersdorf)
 Dorfkirche Herzfelde (Templin)